Вовчик — термин, который может означать:

 Уменьшительная форма мужского имени Владимир

Персоналии 

 Вовчик, Андрей Филимонович (1918—2002) — советский и украинский историк.

Населённые пункты 

 Вовчик — село в Лубенском районе Полтавской области.
 Вовчик — село в Конотопском районе Сумской области.